Masato Sakai (n. 1973) – attore giapponese 
Masato Sakai (n. 1995) – nuotatore giapponese